Sankt Petersburg se poate referi la:

 Sankt Petersburg - un important oraș din Rusia
 Saint Petersburg - un oraș din Florida, Statele Unite ale Americii
 Paradoxul Sankt Petersburg - un paradox în teoria probabilității, prin care un participant va plăti doar o sumă mică pentru o valoare prognozată infinit mai mare. 
 Tratatul de la Sankt Petersburg - semnat în 1875 între Japonia și Rusia. 
 Gubernia Sankt Petersburg - diviziune administrativă din Imperiul Rus, având capitala în orașul omonim.
 Regiunea Leningrad - regiune administrativă a Uniunii Sovietice și a Rusiei, având aproximativ aceleași granițe cu gubernia Sankt Petersburg. 
Vezi de asemenea Petersburg